Ива́н Миха́йлович Чурса́нов (17 февраля 1913 — 3 февраля 1945) — командир роты автоматчиков 172-го гвардейского стрелкового полка, гвардии капитан. Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Иван Михайлович Чурсанов родился 17 февраля 1913 года в селе Гремячье (ныне Хохольского района Воронежской области) в крестьянской семье. Русский. Образование среднее. Работал в колхозе.

В РККА с 1940 года. Призван Ворошиловским РВК города Воронежа. Окончил курсы младших лейтенантов. На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1941 года. Командир роты автоматчиков 172-го гвардейского стрелкового полка (57-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии капитан И. М. Чурсанов возглавил авангард полка, захвативший 2 февраля 1945 года населённый пункт Чернов и уничтоживший вражеский гарнизон. 3 февраля 1945 года разведывательный отряд под командованием Чурсанова первым переправился через реку Одер, в районе населённого пункта  (ныне — , Польша) и захватил плацдарм на левый берегу, участвовал в отражении 8 контратак противника. Гвардии капитан Чурсанов Иван Михайлович геройски погиб в том бою.

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года посмертно. Похоронен в населённом пункте  (близ Франкфурта-на-Одере), Германия.

Награды 
 Герой Советского Союза (посмертно):
 орден Ленина,
 медаль «Золотая Звезда»;
 орден Отечественной войны II степени;
 орден Красной Звезды;
 медаль «За боевые заслуги»;
 другие медали.

Память 
 Бюст в селе Гремячье Воронежской области.
 Имя И. М. Чурсанова носит улица в селе Гремячье Воронежской области.

См. также 
172-й гвардейский стрелковый полк

Примечания

Литература 
 
 Гринько А. И., Улаев Г. Ф. Богатыри земли Воронежской. — Воронеж, 1965. — С. 536—538.

Ссылки 
 
 Наградной лист на сайте «Подвиг народа».

Разведчики Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны